Indonesië
 Tambakdahan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java
 Tambakdahan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java